Шуберт (, , ) — прізвище, ім'я і топонім.

Персоналії 
Імена
 Шуберт Гамбетта (1920—1991) — уругвайський футболіст.

Прізвища
 Шуберт (прізвище) — список осіб з прізвищем Шуберт

Топоніми 

 Шуберт (Небраска) — селище (англ. village) в США, в окрузі Річардсон штату Небраска.
 Шуберт (Пенсільванія) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Беркс штату Пенсильванія.
 Шуберт (Міссурі) — некорпоративна громада в США, в окрузі Коул штату Міссурі.

Астероїди 
 3917 Франц Шуберт

Див. також 
 Шубертова — дівоче прізвище Мартіни Навратілової (жіноча версія прізвища Шуберт в Чехії).
 Шубертіада — неформальні заходи, присвячені музиці Франца Шуберта.
 Кромберг енд Шуберт — група підприємств.
 Кам'яниця Адольфа Шуберта (Івано-Франківськ) — пам'ятка архітектури.